Гран-при Азербайджана 2021 года () — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» 2021 года. Проходил 4—6 июня на городской трассе в Баку. Это четвёртый Гран-при Азербайджана в истории и пятый Гран-при на этой трассе, учитывая Гран-при Европы 2016 года.

Макс Ферстаппен и Red Bull приехали в Баку в качестве лидеров личного зачёта и Кубка конструкторов. Команда Red Bull впервые сменила лидера, команду Mercedes, которая держала первенство все годы подряд, начиная с Гран-при Германии 2018 года.

Шарль Леклер выиграл поул на Ferrari второй раз подряд.

Победителем гонки стал Серхио Перес, это первая победа мексиканца в сезоне.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.

Свободные заезды 
Протокол в первой практике возглавил Макс Ферстаппен. Трасса была очень скользкой, поэтому многие пилоты ошибались на торможении и заезжали в «карманы». На 12-й минуте Юки Цунода в четвёртом повороте ошибся и заехал в «карман». Ему понадобилась небольшая пауза, чтобы выехать из него. Также ошибались Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Мик Шумахер, Ландо Норрис и Валттери Боттас. На последних минутах сессии Никита Мазепин задел барьер в 16-ом и повредил заднее крыло, но благополучно вернулся в боксы.

Первую строчку во второй практике занял Серхио Перес. Мексиканец уже второй раз лидирует в пятничных сессиях. Николас Латифи вылетел в карман, вернулся на трассу, но движение продолжить не смог из-за перегрева двигателя и остановился. Практику прервали красными флагами, через 7 минут гонщики выехали вновь. На 27-ой минуте Шарль Леклер ошибся и врезался в барьер, повредив переднее крыло. Монегаск вернулся в боксы, дирекция этапа объявила режим виртуальной машины безопасности.

В субботу лучшее время показал Гасли. Ферстаппен в 15-ом повороте разбил машину, сломав переднюю подвеску. Сессию остановили красными флагами, через 10 минут пилоты выехали вновь. Джордж Рассел остановился в кармане первого поворота из-за потери мощности силовой установки, на которую британец пожаловался.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +28…25 °C, трасса +54…45 °C 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:48,653
|-

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +24…23 °C, трасса +40…34 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен (  Red Bull) — 1:44,481, поставлен на 44 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки